Остенфельд (Рендсбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Остенфельд (Хузум) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.